Asteria bezeichnet

In der griechischen Mythologie:
 Asteria (Tochter des Koios), eine Tochter des Titanen Koios und der Phoibe
 Asteria (Tochter des Alkyoneus), eine Tochter des Giganten Alkyoneus, die sich nach dem Tode des Vaters ins Meer stürzte
 Asteria (Tochter des Danaos), eine Tochter des Danaos und der Hamadryade
 Asteria (Tochter des Kronos), Mutter des Argonauten Idmon
 Asteria (Tochter des Hydeas), mit Bellerophontes Mutter des Hydissos
 Asteria (Tochter des Deioneus), Gemahlin des Phokos
 eine Amazone, von Herakles getötet
 eine Begleiterin des Theseus bei dessen Rückkehr aus Kreta
 eine Hesperide

Weiters:
 einen Asteroiden, siehe (658) Asteria
 eine Pop-Punk-Band, siehe Asteria (Band)
 ein Weltraumteleskop, siehe ASTERIA (Weltraumteleskop)